Todtenbach ist ein Gewässername:

 Todtenbach (Gillbach), linker Zufluss des Gillbachs in Rommerskirchen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Todtenbach (Ödbach), linker Oberlauf des Ödbachs (zur Schlattein) bis südlich von Schönkirch, Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Todtenbach (Wehra), rechter Zufluss der Wehra in Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Totenbach